NGC 4479 (другие обозначения — UGC 7646, MCG 2-32-100, ZWG 70.134, VCC 1283, PGC 41302) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

4479
Волосы Вероники (созвездие)